Renata Corrêa Martins(1968) é uma bióloga, botánica, taxónoma, curadora, etnobotánica, e professora brasileira.

Biografia 
Em 1989, obteve uma licenciatura em ciências biológicas (modalidade médica) pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás; a maestría em botánica (área de concentração taxonomia vegetal) supervisionada pelo Dr. Tarciso de Sousa Filgueiras, e defendendo a tese: A família Arecaceae não Distrito Federal (Brasil), pela Universidade de Brasília (2000). E pela mesma universo ganhou, o doutorado, em 2012.

Entre 1992 a 1993, cumpriu um aperfeiçoamento em enzimología, pela Universidade de Brasília, UNB, Brasil, realizando a tesina: Isolamento e caracterização de enzimas xilanolíticas de Aspergillus sp. Seu supervisor foi Edivaldo Ximenes Ferreira Filho. E financiou-se como becaria do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.

Algumas publicações 
 MARTINS, R. C.; FILGUEIRAS, T. S.; GRACIANO-RIBEIRO, D.; SOMAVILLA, N.S. 2015. A new species of Allagoptera (Arecaceae) from the Fechado of central Brazil. Phytotaxa: a rapid international journal for accelerating the publication of botanical taxonomy 197: 1-3
 MARTINS, RENATA C.; FILGUEIRAS, TARCISO DE S.; ALBUQUERQUE, ULYSSES P. 2014. Use and Diversity of Palm (Arecaceae) Resources in Central Western Brazil. The Scientific World Journal: 1-14
 MARTINS, R. C.; FILGUEIRAS, T. S. 2012. Roteiro Morfológico para coleta de palmeiras (Arecaceae) não Fechado. Heringeriana 4: 51
 MARTINS, R. C.; FILGUEIRAS, T. S.; ALBUQUERQUE, Ou. P. 2012. Ethnobotany of Mauritia flexuosa (Arecaceae) in a Maroon Community in Central Brazil. Economic Botany 66: 91-98

Referências

Ligações externas 

 Bibliografía de la autora en ResearchGate

Mulheres do século XXI
Escritores em português
Escritores de ciência
Professores da Universidade de Brasília
Alunos da Universidade de Brasília
Alunos da Pontifícia Universidade Católica de Goiás
Curadores do Brasil
Botânicas
Botânicos do Brasil
Botânicos com abreviatura de autor